

Люботинь — село в гміні Кетш Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Люботинь — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Люботин